OUV steht für

 Oskar Ursinus Vereinigung

Ouv für

 Ouv (Einheit), altes französisches Flächenmaß